Клас Якобс ван дер Хек (, между 1575 и 1581 годами, Алкмар — похоронен 19 декабря 1652 года, там же) — нидерландский художник периода золотого века Голландии.

Ученик Яна Нагеля.

Писал в историческом жанре. В «Лексиконе Плюшара» о его творчестве сказано так: «Кисть его была твёрдой, колорит естественным и живым, знание светотени придавали большую ценность его картинам».

Его сын Мартен Хемскерк ван дер Хек в той же статье словаря был назван хорошим пейзажистом.

Примечания

Литература 
 Вандергекъ, Николай // А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 8. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 224.

Художники Нидерландов
Художники золотого века Голландии
Члены Гильдии Святого Луки (Алкмар)